Centrale Opvangvoorziening voor Anderstaligen, thans Het Element - Taalcentrum.
 Coronavirus (CoV)
 Christelijk Onderwijzersverbond, onderwijscentrale binnen het ACV.
 Centrale Organisatie voor de Vleessector